Роман Фёдорович Фурман  (1784—1851) — российский банковский и государственный деятель, сенатор, тайный советник (1833).

Биография 
Родился в семье Фридриха Антона Фурмана, прибывшего в Россию из Саксонии во второй половине XVIII века, и Софьи Любимовны урождённой Гильденбант; брат Андрей (1795—1835) — декабрист, капитан Черниговского пехотного полка; сестра Анна (1791—1850); племянник А. Ф. Оом (1826—1898) — тайный советник, воспитатель царских детей.

В службе с 1794 года, в классном чине с 1798 года после окончания Горного кадетского корпуса с определением в Санкт-Петербургскую таможню. С 1801 года письмоводитель Канцелярии Государственного Совета Российской империи. С 1804 года правитель канцелярии Феодосийского военного губернатора. С 1810 года коллежский советник, директор Феодосийской учётной конторы. В 1818 году произведён в статские советники с назначением директором в Государственного коммерческого банка. С 1819 года первый управляющий Одесской конторой Государственного коммерческого банка.

С 1824 года вице-директор Департамента внешней торговли Министерства финансов Российской империи. В 1826 году произведён в действительные статские советники. С 1831 года член временного правления, с 1832 по 1845 годы главный директор—председательствующий в Правительственной комиссии финансов и казначейства и член администрации Совета Царства Польского. В 1833 году произведён в тайные советники. В 1838 по 1840 годы председательствовал в Государственном совете Царства Польского. С 1845 по 1847 годы сенатор, председательствующий в Общем собрании Варшавских департаментов Правительствующего сената.

Был награждён всеми российскими орденами вплоть до ордена Святого Александра Невского пожалованного ему 5 октября 1840 года.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 3. — М., 2009 г. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7
 Курков К. Н. Члены Правительствующего Сената — высшего законосовещательного органа Российской империи: 22 февраля 1711 — 3 марта 1917 / Готика, 2005 г. — 132 с.

Выпускники Горного кадетского корпуса
Тайные советники
Сенаторы Российской империи
Банкиры Российской империи